Umjot (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Umjot (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien
 Umjot (Tambow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tambow

 Umjot (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Umjot (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Umjot (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd